Muž na laně může být:

 Muž na laně (film, 1953) – filmové drama z roku 1953
 Muž na laně (film, 2008) – dokumentární film z roku 2008
 Muž na laně (film, 2015) – životopisný film z roku 2015